Les rhinocérotoïdes (Rhinocerotoidea) forment une super-famille de mammifères périssodactyles dont seule la famille des Rhinocerotidae est représentée par des espèces vivantes, les autres taxons étant éteints. 

Les membres disparus de cette super-famille sont souvent appelés « rhinocéros » au sens large, aux côtés des membres de la famille des actuels rhinocéros, bien qu'ils comprennent des genres, tels que le célèbre Paraceratherium, qui n'appartient pas à la même famille citée.

Taxonomie 
Le cladogramme ci-dessous fait suite à une analyse phylogénétique de Bai  (2020) :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Rhinocéros
 Paraceratherium

Liens externes 

Perissodactyla
Taxon décrit en 1821